Kröber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Otto Kröber
 H. Kröber